Драва може відноситися до:
 Драва — річка у південній частині Центральної Європи, права притока Дунаю.
 Драва (Польща) — річка на північному заході Польщі, притока Нотеця.

 П-832 «Драва» —  підводний човен ВМС Югославії 1970-2000-х років типу «Сава».